Владислав Олександрович — полковник, син Олександра Захаровича Мишлаєвського.
 Олександр Захарович — відомий генерал від інфантерії, професор, історик, батько Владислава Олександровича Мишлаєвського.